softmarketing – model biznesowy łączący praktyki biznesu klasycznego, korporacyjnego, franczyzy i marketingu wielopoziomowego. Softmarketing jako nowa forma marketingu wielopoziomowego umożliwia budowę własnych struktur sprzedaży złożonych z partnerów biznesowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi online i dobrych praktyk biznesowych. Działa w kilkudziesięciu krajach.

Założenia 
Głównym założeniem softmarketingu jest budowanie międzynarodowych struktur sprzedaży nie tylko bezpośrednio – na zasadach kontaktów indywidualnych – ale przede wszystkim online, przy użyciu własnych linków referencyjnych. Za ich pomocą klienci mogą dokonywać zakupów z polecenia partnera biznesowego z różnych miejsc na świecie, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. To odróżnia softmarketing od klasycznego marketingu wielopoziomowego.

Model umożliwia partnerom biznesowym generowanie dochodów na kilku płaszczyznach ustalonych na podstawie planu kompensacyjnego (planu marketingowego).

Inne założenia softmarketingu to:

 systemowe podejście do biznesu – zasady obowiązujące w softmarketingu skonstruowane są tak, aby partner biznesowy miał swobodę w realizacji jego założeń,
 autonomia w działaniu – softmarketing daje partnerom biznesowym dużą autonomię w prowadzeniu działań biznesowych i wspiera ich inicjatywy gospodarcze,
 wpisywanie się w nowoczesne trendy budowania i prowadzenia organizacji – softmarketing opiera się w głównej mierze na wellbeing’u, który ma być zachętą dla partnerów biznesowych do prowadzenia przez nich działań gospodarczych z uwzględnieniem założeń modelu,
 rozwój liderów – model zachęca partnerów biznesowych do nieszablonowych działań oraz osiągania jeszcze lepszych rezultatów w działalności promocyjno-sprzedażowej,
 budowanie społeczności wokół liderów – edukacja stosowana jest jako środek do budowania społeczności skupionej wokół liderów, którzy szkolą nowych partnerów biznesowych w ramach swoich struktur sprzedaży,
 budowanie biznesu na podstawie dobrych praktyk biznesowych – inicjatywy gospodarcze prowadzone w ramach softmarketingu realizowane są z poszanowaniem norm etycznych oraz powszechnie obowiązujących zasad społecznych.

Filary, na których oparty jest softmarketing 
Softmarketing jest skoncentrowany wokół trzech obszarów:

 produkcji i dystrybucji towarów,
 podnoszenia kwalifikacji partnerów biznesowych, aby zwiększyć generowany przez nich obrót,
 uzyskania całkowitej niezależności finansowej przez partnerów biznesowych.

Narzędzia softmarketingu 
W softmarketingu wykorzystywane są narzędzia podobne do tych wykorzystywanych w marketingu bezpośrednim. Są to:

 aplikacje internetowe,
 telefon,
 e-mail.

Powstanie i rozwój softmarketingu 
Dynamiczne przemiany gospodarcze na świecie wpłynęły na powstanie i rozwój softmarketingu. Model skierowany jest do osób, które utraciły pracę, chcą dokonać przebranżowienia lub szukają niestandardowych form dochodu. Rozwój softmarketingu związany jest również z rozwojem Internetu, który pozwala na pracę z każdego miejsca na świecie.

Czynniki, które przyczyniły się do powstania softmarketingu to:

 szybko zmieniająca się wskutek różnych kryzysów gospodarka i coraz mniej stabilna sytuacja na rynku pracy,
 rozwój technologiczny – dominacja Internetu i telefonii komórkowej,
 oczekiwania partnerów biznesowych i inwestorów – chęć stabilizacji, dbanie o komfort psychiczny w działalności zarobkowej,
 chęć budowania więzi z klientem przez przedsiębiorców.

Obecnie działalność gospodarczą w ramach softmarketingu prowadzi ponad 260 tys. międzynarodowych dystrybutorów.

Korzyści płynące z softmarketingu 
Dla konsumenta:

 możliwość wyboru i porównania oferty,
 nieperswazyjna forma marketingu, która nie zniechęci klienta do zakupu,
 dostosowanie się do klienta pod kątem terminu przeprowadzenia transakcji.

Dla partnera biznesowego:

 duża autonomia działań i możliwość samorozwoju w ramach realizacji założeń modelu,
 własna inicjatywa w budowaniu sieci sprzedaży i relacji z klientem,
 tworzenie trwałych więzi i relacji z klientem.

Przypisy

Bibliografia 
 J. Gdaniec, N. Janeczek: softmarketing®, czyli człowiek w centrum uwagi. Więckowice 2019

Marketing